Регино ()  — граф в области Хоэнкаммера, Верхняя Бавария, недалеко от Фрайзинга.

Биография 
Происходил из баварского рода Хуоси. Точное родство с другими известными представителями этого рода неясно. Неизвестная по имени дочь графа Регино была замужем за Лиутпальдом I, графом в области Фрайзинга в 806-842 гг. Замок в управлявшейся графом Регино области Хоэнкаммера относится к более позднему времени и построен в 11 в.

Примечания

Ссылки 
 Liutpald I Graf um Freising 806-842

Литература 
 Michael Mitterauer: Karolingische Markgrafen im Südosten: fränkische Reichsaristokratie und bayerischer Stammesadel im österreichischen Raum (Archiv für österreichische Geschichte, Band 123). Verlag Hermann Böhlaus Nachf., Graz—Wien—Köln, 1963

Персоналии по алфавиту
Хуоси
Правители Европы IX века